Oleandra är ett släkte av ormbunkar. Oleandra ingår i familjen Oleandraceae. 

Oleandra är enda släktet i familjen Oleandraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Oleandra